Spannungsfeld steht für
 die räumliche Verteilung der mechanischen Spannung
 einen Bereich mit gegensätzlichen Kräften, die sich gegenseitig beeinflussen und auf diese Weise einen Zustand erzeugen, der Anspannung (Psychologie) hervorruft